Pot fer que faci referència a les ciències naturals
 En matemàtiques: els nombres naturals